Ꚏ̆ - літера розширеної кирилиці, якої немає в жодному алфавіті. Ця літера позначає короткий звук букви Ꚏ, яка походить від літери Ц.

Примітки

Див. також 
 Список кириличних літер
 Абхазька мова